Chabrat peut faire référence à :
 Gabriel Chabrat (né en 1936), peintre français ;
 Jacques Chabrat (1910-1970), homme politique français ;
 Chabrac, commune française de la Charente.